John Holmes, (?-1629), compositeur anglais et musicien de cathédrale ;
 l'abbé John Holmes dit Jean Holmes (1799-1852), éducateur et prêtre canadien ;
 John C. Holmes (1944-1988), acteur pornographique américain ;
 Sir John Holmes (1951- ), diplomate britannique ;
 John Holmes (1952-2009), joueur de rugby à XIII anglais ; 
 Jon Holmes (né le ), comédien britannique, écrivain et journaliste connu pour ses différentes émissions à la BBC, tels que The Now Show.